Solf steht für:
 (9872) Solf, ein Asteroid

Solf ist der Familienname folgender Personen:
 Hanna Solf (1887–1954), Ehefrau Wilhelm Solfs, deutsche Widerstandskämpferin
 Henry Solf (* 1998), deutscher Schauspieler
 Hermann Solf (1856–1909), deutscher Architekt
 Josef Solf (* 1934), Astronom
 Mark-Alexander Solf (* 1981), deutscher Schauspieler
 Michael-Ezzo Solf (* 1946), deutscher Politiker
 Reinhild Solf (1940–2022), deutsche Schauspielerin und Autorin
 Wilhelm Solf (1862–1936), deutscher Politiker

sowie der Name eines Widerstandszirkels gegen den Nationalsozialismus (benannt nach Hanna Solf)
 Solf-Kreis